Herrdubbel vid Adelaide International 1 2022 avslutades med en final där Rohan Bopanna och Ramkumar Ramanathan besegrade toppseedade Ivan Dodig och Marcelo Melo i finalen med 7–6(8–6), 6–1 och vann herrdubbeln vid Adelaide International 1 2022.

Máximo González och Fabrice Martin var regerande mästare från när herrdubbeln senast hölls 2020, men de valde att istället tävla tillsammans vid ATP Cup 2022.

Seedning
Samtliga seedade spelare började spela i andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
 Lottning

Noter

2022 – Herrdubbel
Adelaide International 1 2022 – Dubbel